Nicolae Oaidă – calciatore rumeno
 Răzvan Oaidă – calciatore rumeno